Sevenoaks puede hacer referencia a:

 Sevenoaks, una parroquia civil y una villa en el condado de Kent (Inglaterra).
 Sevenoaks, un distrito de gobierno local al que da nombre la localidad anterior.
 Sevenoaks, una estación de ferrocarril en la misma localidad.
 Sevenoaks, una circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. 
 Sevenoaks, un antiguo distrito rural en el condado de Kent.